Aisha Gheddafi (1976) – avvocatessa libica
 Hannibal Gheddafi (1975) – politico libico
 Khamis Gheddafi (1983) – militare libico
 Muʿammar Gheddafi (1942-2011) – militare, rivoluzionario e politico libico
 Mutassim Gheddafi (1974-2011) – politico e militare libico
 Saadi Gheddafi (1973) – imprenditore ed ex calciatore libico
 Saif al-Arab Gheddafi (1982-2011) – militare libico
 Saif al-Islam Gheddafi (1972) – politico libico
 Wanis Gheddafi (1924-1986) – politico libico